Ковалюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ковалюк, Владимир Васильевич  (род. 1972) — советский и украинский футболист, защитник и полузащитник, украинский тренер.
 Ковалюк, Кирилл Сергеевич (род. 2003) — белорусский футболист, полузащитник.
 Ковалюк, Сергей Михайлович (род. 1980) — белорусский футболист, полузащитник.